Oeste kan syfta på följande platser:

Portugal
 Region Oeste, statistisk underregion

Antarktis 

 Oeste (ö), 
 Oeste (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar